Bierzów :

 Bierzów (Opole), localité polonaise  de la gmina de Skarbimierz,
 Bierzów (Grande-Pologne), localité polonaise de la  gmina rurale de Kobyla Góra